Groß Rosinsko ist ein früherer deutscher Name folgender Orte:

 Groß Rosinsko, heute Rożyńsk Wielki (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Groß Rosinsko, heute Rożyńsk Wielki (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren